Жиљци су насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 398 становника.

Демографија 
У насељу Жиљци живи 348 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,9 година (38,5 код мушкараца и 37,3 код жена). У насељу има 127 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,36.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији